Ammi intermedium är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Ammi intermedium ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
intermedium